Die Europe Times, herausgegeben von der CAISSA Touristic (Group) AG, ist eine private chinesische Zeitung Europas. Insgesamt gibt es drei Redaktionsbüros, der Hauptsitz ist in Hamburg, zwei weitere Redaktionen befinden sich in Frankfurt und Peking.

Profil 
Die Europe Times ist im Einzelhandel der Flughäfen Berlin, Frankfurt, Mailand, München, Stuttgart und Wien sowie der Hauptbahnhöfe in Berlin, Frankfurt, Köln, München, Stuttgart und Ulm erhältlich; sie liegt in den Flughafen-Business-Lounges und auf Flügen zwischen Europa und China in den Maschinen von Air China, Lufthansa und Swiss International Airlines aus. Des Weiteren liegt sie in rund 350 Hotels und Restaurants mit vorrangig chinesischem Publikum sowie bei chinesischen Vereinigungen und chinesischen Supermärkten in Deutschland, Dänemark, Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien und den Niederlanden aus und wird über chinesische Unternehmen und auf chinesischen Veranstaltungen in Deutschland verteilt.

Herausgeber und Mitarbeiter 
Herausgegeben wird die Europe Times von der CAISSA Touristic (Group) AG und der Vereinigung der Chinesischen Kaufmannsschaft in Deutschland e. V. Verlegt wird die Zeitung durch Mang Chen, dem Gründer und Geschäftsführer der CAISSA Touristic (Group) AG und dem Vorsitzenden der Vereinigung der Chinesischen Kaufmannsschaft in Deutschland e. V.
Sie hat 10 Redakteure und etwa 40 freie Mitarbeiter. Chefredakteur ist Baoshe Fan, stellvertretende Chefredakteure sind Hanchao Zhu, Xiaobing Chen, Jiangwei Zhang sowie Fuquan Li. Die Anzeigengestaltung obliegt Guofeng Wu.

Online-Version 
Seit 2011 ist eine täglich aktualisierte Online-Version der Europe Times unter www.xinbao.de ebenfalls in chinesischer Sprache verfügbar.

Weblinks 
 www.xinbao.de

Einzelnachweise 

 Größte chinesische Zeitung in Europa bei NOZ.de

Monatszeitung
Chinesischsprachige Zeitung
Zeitung (Hamburg)
Ersterscheinung 2003